В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Наталі Ерреман здобула титул, у фіналі перемігши Чіллу Бартош-Черепі 6-2,6-4.

Сіяні гравчині 

 Сабрина Голеш (півфінал)
 Лаура Гарроне (півфінал)
 Ангеліка Канеллопулу (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Наталі Ерреман (переможниця)
 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Ева Крапль (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)